Denumire de Srem se poate referi la:
 , o regiune istorică în zona frontierei dintre Croația și Serbia;
 Śrem, un oraș în Polonia;
 Srem, un sat în regiunea Haskovo, Bulgaria.